Az abház ábécé (saját nyelvén: аҧсуа aлфaвит vagy аҧсуа анбан – ez utóbbi a grúzból ered) az abház nyelv írására használatos.

A 19. századig az abház nem volt írott nyelv. Az első abház ábécét 1862-ben alakították ki a cirill írásból, ekkor 37 betűt tartalmazott, 1909-ben ezt 55 betűre bővítették. 1926-tól 1928-ig egy 75 betűs latin írást használtak. 1928-ban ezt az írást lecserélték a grúz ábécére, melyet egészen 1954-ig használták, ezek után tértek át a ma is használt cirill ábécére.

Az abház ábécé és átírásai

Megjegyzések

Külső hivatkozások 
 Omniglot.com

Cirill eredetű ábécék
Abházia